Вулиця Курчатова — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Курчатова — вулиця у Сєвєродонецьку

Колишні назви:
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Івана Мазепи у місті Балта.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Героїв України у місті Вараш.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Отаманів Соколовських у місті Коростень.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Бориса Патона у місті Костопіль.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Віктора Оцерклевича у місті Кривий Ріг.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Івана Пулюя у місті Кропивницький.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Євгена Адамцевича у місті Лубни.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Анатолія Дублянського у місті Луцьк.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Данила Галицького у місті Марганець.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Героїв-рятувальників у місті Новоукраїнка.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Озерна у смт. Понінка.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Володимира Стельмаха у місті Рівне.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Британська у місті Сарни.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Романа Шухевича у місті Хмельницький.
 Вулиця Курчатова — колишня назва вулиці Руслана Степури у місті Фастів.

Дивись також вулиця Академіка Курчатова